Il doppio del torneo di tennis Knokke Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Knokke Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Andrej Ol'chovskij e Dmitrij Poljakov (tds n. 3). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Xavier Daufresne e Denis Langaskens con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3.

Teste di Serie

  Mansour Bahrami /  Éric Winogradsky (semifinali)
  Christer Allgårdh /  Josef Čihák (semifinali)

  Andrej Ol'chovskij /  Dmitrij Poljakov (campioni)
  Steve Guy /  Srinivasan Vasudevan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Knokke Challenger 1990